Bolzan ist der Familienname folgender Personen:
 Adaílton Martins Bolzan (Adailton, * 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Erminio Bolzan (1908–??), italienischer Boxer

Siehe auch:
 Bolsan